

Кембридж (Кембриджшир)
 Кембридж (Глостершир)

Кембридж — місто, штат Айдахо
 Кембридж — місто, штат Айова
 Кембридж — місто, штат Канзас
 Кембридж — місто, штат Кентуккі
 Кембридж — місто, штат Мен
 Кембридж — місто, штат Меріленд
 Кембридж — місто, штат Массачусетс (місто, у якому розташовані Гарвардський університет та Массачусетський технологічний інститут)
 Кембридж — місто, штат Міннесота
 Кембридж — місто, штат Небраска
 Кембридж — місто, штат Нью-Йорк
 Кембридж — місто, штат Огайо
 Кембридж — місто, штат Вермонт
 Кембридж — селище, штат Іллінойс
 Кембридж — селище, штат Нью-Йорк
 Кембридж Тауншип — селище в окрузі Кроуфорд, штат Пенсільванія
 Кембридж — селище, штат Вермонт
 Кембридж — селище, штат Вісконсин

Також словом «Кембридж» називають Кембриджський університет